O Szablę Wołodyjowskiego – jedna z najstarszych imprez szermierczych na świecie zaliczana do klasyfikacji Pucharu Świata. Pierwsza edycja tego prestiżowego turnieju odbyła się w 1955 roku (walczono tylko drużynowo), w 2007 w Warszawie rozgrywano turniej już po raz 52. W 2002 imprezy nie rozgrywano. Dotychczas tylko czterech reprezentantów Polski zwyciężało w turnieju: Jerzy Pawłowski, Emil Ochyra, Tadeusz Piguła i Norbert Jaskot. Czterokrotnie również zwycięstwa odnieśli Polacy zespołowo.

Zwycięzcy Turnieju „O Szablę Wołodyjowskiego”

Przypisy 

Zawody szermiercze